Ел Хумате има више значења:

 Ел Хумате (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Хумате (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику